Чоловіча гонка переслідування на чемпіонаті світу з біатлону 2013 відбувалася 10 лютого 2013 року в Новому Месті-на-Мораві, Чехія. У гонці взяли участь 60 біатлоністів, відібраних за результатами спринту.

Результати

Виноски

Чемпіонат світу з біатлону 2013
2013 у біатлоні